Futi bezeichnet
 den mosambikanischen Fluss Futi, siehe Futi (Fluss)
 den Nachnamen des kongolesisch-schweizerischen Fußballspielers Mobulu M’Futi, siehe Mobulu M’Futi